William H. Press – scienziato statunitense
William J. Press – lottatore britannico